Довольствие — обеспечение, возмещение, вознаграждение чем-либо за что-либо.

 продовольствие (ПД)
 вещевое довольствие (ВД) 
 денежное довольствие (ДД)
 квартирное довольствие (КД)
 комиссариатское довольствие войск
 сухарное довольствие войск